2 miejscowości w Polsce:
 Wymyślanka – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Dębowa Łąka
 Wymyślanka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek